La Prima Lega 2001-2002 è la 105ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 2002-2003.
      Retrocesso in Seconda Lega 2002-2003.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 2002-2003.
 Perde lo spareggio d'accesso alle finali.
      Retrocesso in Seconda Lega 2002-2003.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per l'ammissione alle finali

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Lega Nazionale B 2002-2003.
      Retrocesso in Seconda Lega 2002-2003.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Promozione in Lega Nazionale B

Primo turno

Finale

Verdetti finali 
  e   promosse in Lega Nazionale B 2002-2003.
 ,  2, , ,  e  2 retrocesse in Seconda Lega 2002-2003.

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2002 3